Ваилуку название нескольких географических объектов на Гавайях.

 Ваилуку (город) — город на Гавайях.
 Ваилуку (река) — река на Гавайях.
 Ваилуку Ривер — национальный парк на Гавайях.